Takashi Tachibana ist der Name folgender Personen:

* Takashi Tachibana (Journalist) (1940–2021), japanischer Journalist und Autor
 Takashi Tachibana (Politiker) (* 1967), japanischer Politiker